Shrapnel ist der Name folgender Personen:

 Henry Shrapnel (1761–1842), britischer Offizier und Erfinder
 John Shrapnel (1942–2020), britischer Schauspieler
 Lex Shrapnel (* 1979), britischer Schauspieler

Shrapnel bezeichnet außerdem:

 Shrapnel (Band), eine englische Thrash-Metal-Band
 Shrapnel Records, ein US-amerikanisches Rock- und Metal-Label

Siehe auch:
 Schrapnell